Ostsee-Grenzturm steht für ehemalige Grenzwachtürme
 an der mecklenburg-vorpommerschen Ostseeküste:
 Ostsee-Grenzturm Börgerende
 Ostsee-Grenzturm Kühlungsborn

 an der Ostseeküste bei Travemünde:
 Ostsee-Grenzturm Dassow am Dassower See (südöstlich von Travemünde)